Christiana (eiland), een eilandje in de Cycladen
Christiana (film), een film van Ken Anderson uit 1979
Christiana (heilige), een Belgische heilige
Christiana (Pennsylvania)
Christiana (plant), een plantengeslacht uit de kaasjeskruidfamilie
Christiana (zangeres), een Grieks zangeres, levend van 1953 tot 2021
Christiana (Zuid-Afrika), een plaats in Noordwest, Zuid-Afrika

Zie ook
Christiania (doorverwijspagina)